Le nom Willie Cunningham peut faire référence à :
 Willie Cunningham (né en 1925), un footballeur écossais ;
 Willie Cunningham (né en 1930), un footballeur nord-irlandais.